Скопление Стрельца А* — это скопление звезд на близкой орбите вокруг Стрельца А*, сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути (в Галактическом центре). Отдельные звезды часто указываются как «S-звезды», но их названия и идентификаторы не формализованы, и звезды обычно имеют разные номера в разных каталогах.

Одной из наиболее изученных звезд является S2, относительно яркая звезда, которая также проходит рядом с Sgr A*.

По состоянию на 2020 год S4714 является текущим рекордсменом ближайшего сближения со Стрельцом А*, на расстоянии около 12,6 астрономической единицы (1,88×109 км), почти так же близко, как Сатурн подходит к Солнцу, двигаясь со скоростью около 8 % от скорости света. Приведенные цифры являются приблизительными, формальные погрешности составляют 12,6±9,3 а. е. и 23928±8840 км/с. Его орбитальный период составляет 12 лет, но экстремальный эксцентриситет 0,985 обеспечивает ему тесное сближение и большую скорость.

Список звезд 
Предполагаемые орбиты звезд вокруг сверхмассивной чёрной дыры-кандидата Стрелец A* в центре Млечного Пути по данным Gillessen с соавторами 2017 года, за исключением S2, полученной из GRAVITY 2019, S62, полученной из Peißker с соавторами в январе 2020 года, и S4711 до S4715, которые также получены из Peißker с соавторами в августе 2020 года.

Здесь id1 — имя звезды в каталоге Гиллессена, а id2 — в каталоге Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. a, e, i, Ω и ω — стандартные орбитальные элементы, a измеряется в угловых секундах. Tp — эпоха прохождения перицентра, P — орбитальный период в годах, Kmag — видимая величина звезды в К-полосе. q и v — расстояние до перицентра в а. е. и скорость в перицентре в процентах от скорости света и Δ — стандартное отклонение соответствующих величин.

Примечания 

Звёздные скопления
Стрелец (созвездие)